Ostatni rozkaz (The Last Command) – amerykański film z 1928
 Ostatni rozkaz (Last Hit) – amerykański film z 1993
 Ostatni rozkaz (The Last Command) – powieść Timothy’ego Zahna o admirale Thrawnie
 Ostatni rozkaz – komiks z serii Bogowie z kosmosu

Zobacz też 
 The Last Command (ujednoznacznienie)